Bertoni kan som auktorsförkortning betyda:

 Arnoldo de Winkelried Bertoni
 Moisés de Santiago Bertoni

Robotskapade auktorsförkortningar